significa sol de la mañana en japonés. Es el nombre de varias empresas, localidades y buques de Japón:

Empresas
 Asahi Breweries, una compañía cervecera y de bebidas gaseosas.
 Asahi Shimbun, un periódico.
 TV Asahi, una cadena de televisión.
 Asahi Glass Company, una empresa de manufacturación de productos químicos.
 Asahi Optical Corporation, en la actualidad Pentax Ricoh Imaging Company, Ltd.
 Asahi Kasei, una empresa de manufacturación de productos químicos.

Ciudades
 Asahi (Chiba) 

Barrios
 Asahi-ku (Osaka) 
 Asahi-ku (Yokohama) 

Pueblos
 Asahi (Aichi), 
 Asahi (Fukui), 
 Asahi (Hachioji), Tokio 
 Asahi (Hokkaido), 
 Asahi (Machida), Tokio 
 Asahi (Mie), 
 Asahi (Nerima), Tokio 
 Asahi (Okayama), 
 Asahi (Shimane), 
 Asahi (Toyama),  
 Asahi (Yamagata), 

Villas
 Asahi (Gifu), 
 Asahi (Ibaraki), 
 Asahi (Nagano), 
 Asahi (Niigata), 
 Asahi (Yamagata), Tagawa  
 Asahi (Yamaguchi), 

Buques
 Asahi, acorazado botado en 1899, similar en configuración al Mikasa

Otros
 Asahi Linux, una iniciativa para portar Linux a dispositivos con procesadores Apple Silicon